Achates steht für:
 Achat, als antike Bezeichnung für das Mineral
 Achates, eine Figur der antiken Mythologie
 Achates, in der griechischen Mythologie ein Begleiter des Dionysos nach Indien
 Achates (Fluss), in der Antike ein Fluss auf Sizilien, nach dem der Achat benannt wurde, heute der Carabi oder der Canitello
 (5144) Achates, ein Asteroid und Jupiter-Trojaner
 HMS Achates, den Namen mehrerer Kriegsschiffe der britischen Royal Navy

Achates ist der Name folgender Personen:
 Leonardus Achates (*vor 1472; † nach 1491), Buchdrucker aus Basel